

Plaatsen
Engeland
Warrington (district), een district in de Engelse regio North West England
Warrington (Engeland), de hoofdplaats van het Engelse district
Warrington (Buckinghamshire), een plaats in het district Milton Keynes, Buckinghamshire
Verenigde Staten
Warrington (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Warrington (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Warrington Township, Bucks County, Pennsylvania, een gehucht in Bucks Count], een county in de Amerikaanse staat Pennsylvania
Warrington Township, York County, Pennsylvania, een gehucht in York County, een county in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Personen
John T. Warrington, een Amerikaanse componist